Янош Тужон (; 19 травня 1870 — 18 січня 1943, Будапешт) — угорський ботанік.

Біографія 

Народився 19 травня 1870. Він займався дослідженнями в області гістології деревних рослин, а також в області географії рослин.

Помер в Будапешті 18 грудня 1943.

Наукова діяльність 

Янош Тужон спеціалізувався на папоротевидних і на насіннєвих рослинах.

Наукові роботи 
 
Тужон є автором наступних робіт:

 Anatomiai és physiologiai vizsgálatok a vörösfenyő fáján. Bpest, 1899. (Doktori dissertatio).
 A bükkfa korhadása és konzerválása. U. ott, 1904.
 Adatok egyes növénykórt okozó gombafajok ismeretéhez. U. ott, 1904. (Különnyomat az Erdészeti Lapokból).
 Anatomisched und mykologische Untersuchungen über die Zersetzung und Konservierung des Rothbuchenholzes. Berlin, 1905. 17 szövegábrával és 3 színes táblarajzzal.
 A növényvilág fejlődéstörténete. (Sillabus). Bpest, 1907. (Szabad Egyetem).
 A növényország filetikai és palaeontologiai fejlődéstörténetének alapvonásai. (A M. T. Akadémia III. osztályának 1909. febr. 15. előterjesztett dolgozat. Kivonata az Akadémiai Értesítőben).

Посилання 

 Tuzson János  
 Tar Tuzson arborétum  

Угорські науковці
Угорські ботаніки
Померли в Будапешті
Автори ботанічних таксонів